Марк Фамиглетти (; род. 26 сентября 1979, Провиденс, Род-Айленд, США) — американский актёр, сценарист и писатель.

Биография и карьера 
В 2000 году снимался в главной роли в телесериале «Молодые американцы», спин-оффе «Бухты Доусона», который однако был закрыт после первого сезона.

В 2003 году снялся во роли Скотта (жениха главной героини) в научно-фантастическом боевике Джонатана Мостоу «Терминатор 3: Восстание машин».

Фильмография

Библиография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры США
Актёры телевидения США
Киноактёры США
Актёры XXI века